Pniewy (gromada w powiecie grójeckim)
 Pniewy (gromada w powiecie szamotulskim)